De TT van Assen 2021 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 27 juni 2021 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Héctor Garzó startte de race niet nadat hij positief werd getest op COVID-19.

Moto3 
Darryn Binder werd drie positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde een aantal coureurs inhaalde terwijl hij de baanlimieten overschreed. Riccardo Rossi moest vanuit de pitstraat starten omdat hij minder dan veertien dagen voorafgaand aan de race deelnam aan een activiteit op de baan.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2021
Wereldkampioenschap wegrace 2021